Макс Эппл (; 22 октября 1941, Гранд-Рапидс, штат Мичиган, США) — американский , , , , , профессор Пенсильванского университета в Филадельфии, доктор философии.

Биография 
Родился в еврейской семье. Образование получил в Мичиганском университете. В 1963 году стал бакалавром, в 1970 году — доктором философии.

Читал лекции в Университете Райса в Хьюстоне, штат Техас. В течение 29 лет заведовал кафедрой английской филологии (1972–2001). 

После ухода из Университета Райса переехал в Филадельфию, где преподал в Пенсильванском университете. Получил Стипендию Гуггенхайма.

Автор ряда романов и сборников рассказов, писал киносценарии.

Избранная библиография 
 The Oranging of America and Other Stories (1976)
 Zip: A Novel of the Left and the Right (1978)
 Free Agents (1984) 
 The Propheteers (1987) 
 Roommates: My Grandfather’s Story (1994) 
 I Love Gootie: My Grandmother’s Story (1998) 
 The Jew of Home Depot and Other Stories (Johns Hopkins University Press, 2007)

Сценарии 
 Соседи по комнате (1995)
 Smokey Bites the Dust,
 The Air Up There

Примечания

Ссылки 
 
 Max Apple 

Доктора философии
Профессора Пенсильванского университета
Выпускники Мичиганского университета
Стипендиаты Гуггенхайма
Преподаватели Университета Райса